El término Alfonso Reyes, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

Personas 
 a Alfonso Reyes Ochoa (1889-1959), un escritor, traductor y diplomático mexicano;
 a Alfonso Reyes Echandía (1932-1985), un jurista colombiano;
 a Alfonso Reyes Cabanas (1971-), un baloncestista español;

Lugares 
 a la Estación de Alfonso Reyes (Metrorrey), estación del metro ligero eléctrico (Metrorrey) de la ciudad de Monterrey (estado de Nuevo León, México).